Peterle ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Peterle (1893–1959), österreichischer Architekt
Kurt Peterle (* um 1946), österreichischer Kommunalpolitiker und Rudersportfunktionär
Lojze Peterle (* 1948), slowenischer Politiker und Diplomat

Sonstiges:
 Peterle, Synonym für Petersilie
 Peterle (Film), eine deutsche Filmkomödie von 1942/1943